Владин Немањић (лат. Bladinus; рођен пре 1194. године - умро после 1208. године) је био син Вукана Немањића, припадник српске средњовековне владарске династије.

Биографија 
Владин је био син Вукана Немањића, односно унук оснивача династије, Стефана Немање. Имао је тројицу браће: Ђорђа, Димитрија, Стефана. О Димитрију и Стефану знамо нешто више података на основу задужбина које су оставили за собом: манастира Давидовица и Морача. Ђорђе је био наследник свога оца који је фигурирао као владар Зете у првој половини 13. века. 

Једини историјски извор који помиње Владина Немањића је писмо његовог брата Ђорђа млетачком дужду Пјетру Зјанију од 3. јула 1208. године када му се зетски владар заклео на верност. Димитрије и Стефан се не спомињу у овом писму, али се поред Ђорђа и Владина у њему спомињу и Станко и Петрислав. Како се Владин помиње у писму, тада је свакако био пунолетан, што значи да је рођен пре 1194. године. У писму се поред Ђорђа и Владина помињу још две личности, Станко и Петрислав, а наводе се као consoprinus краља Ђорђа. Овај термин може означавати децу мајчине сестре, али се чешће користи за означавање деце од браће или сестара. Тако Станко и Петрислав могу бити и синови Владина Немањића.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Јечменица, Дејан, Немањићи другог реда, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд (2018)

Рођени 1194.
Умрли 1208.
Немањићи
Личности Краљевине Србије у средњем веку